Kryuko ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Kryuko, Geburtsname von Iryna Leschtschanka (* 1991), weißrussische Biathletin
 Wiktar Kryuko (* 1995), weißrussischer Biathlet